Ся́ркия́рви (также: Сярки-ярви; ) — распространённое в Финляндии название озера; всего в этой стране существует 176 озёр под таким именем.  находится на территории общины Тохмаярви недалеко от границы с Россией. 

В буквальном переводе слово Сяркиярви означает «Плотвиное озеро» (по-фински: särki = плотва, järvi = озеро).

Несколько водоёмов под указанным названием имеется в России, а именно в Ленинградской области и в Карелии. В ряде случаев наименование озера искажено или предпринята попытка его «русифицирования». 

 Сяркиярви — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района в Карелии.
 Сяркиярви (на некоторых старых русских картах Серго-ярви) — до XIX века озеро, позднее залив Сярюнлахти Кавголовского озера в Токсовском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. 
 Сиркиярви (иногда: Сиркоярви) — озеро на территории Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
 Сяркиярви (на советских картах Заливное) — озеро недалеко от посёлка Рощино Выборгского района Ленинградской области.